Stati Uniti d'America
 White Lake – borgata della Contea di Sullivan, New York
 White Lake – città della Contea di Bladen, Carolina del Nord
 White Lake – città della Contea di Aurora, Dakota del Sud
 White Lake – villaggio della Contea di Langlade, Wisconsin
 White Lake Township – charter township della Contea di Oakland, Michigan